Bacanje koplja za žene na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015. održano je na Nacionalnom stadionu u Pekingu 28. i 30. kolovoza 2015. 

Osam najbolje plasiranih bacačica koplja u kvalfikacijama se direktno plasiralo u završnicu. Njemački tim je bio vrlo zadovoljan jer je među prvih osam imao tri Njemice, među kojima i braniteljicu naslova Christinu Obergföll, i Katharinu Molitor na 9. mjestu, koja se s ostale tri dodatno plasirane natjecateljice (9. – 12. mjesto) plasirala u završnicu. Iznenađenje u kavlifikacijama bila je Kineskinja Lü Huihui, koja je u kvalifikacijama osvojila 10. mjesto. U završnicu se plasirala i Sunette Viljoen na 7. poziciji i vlasnica svjetskog rekorda Barbora Špotáková, koja je u kvalifikacijama bacila treći najdalji hitac.

Završnicu je otvorila Li Lingwei s hicem od 64,10 metara, ostavljajući sunarodnjaniknju Lü Huihui na drugom mjestu (63,80 metara). Ubrzo je Sunette Viljoen zauzela treće mjesto bacivši 63,09 m u drugoj seriji. U trečoj seriji Christinu Obergföll je preuzela vodstvo (64,61 m), ali je Lü odvratila sa 64,72 m preuzimajući prvu poziciju, sve dok Katarina Molitor nije bacila koplje 2 centimetra dalje. Špotáková je bacila slabih 60,08 metara ničim ne ugrozivši vodstvo Molitor. U petoj seriji Viljoen baca 65,79 m i preuzima vodstvo, ali nakratko, jer Kineskinja Lü baca Azijski rekord (66,13 m) dobivajući ovacije gledateljstva. Ipak, Molitor je u zadnjoj seriji smognula snage i bacila pobjednički hitac od 67,69 metara.

Osvajači odličja

Rekordi 
Prije Svjetskog prvenstva u ženskom bacanju koplja držali su sljedeći rekordi:

Kvalifikacijska norma

Raspored natjecanja 

 Sva napisana vremena odnose se na lokalno vrijeme (UTC+8)

Rezultati

Kvalifikacije 
Za odlazak u završnicu koplje je bilo potrebno baciti 63,50 m (Q), a ako to najboljih dvanaest (q) nije uspjelo prebaciti, onda se dvanaest natjecatelja s najboljim rezultatom kvalificira u završnicu.

Završnica

Izvori 

Bacačke discipline na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015.
Bacanje koplja